Ludford kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Ludford, Lincolnshire, ort i Lincolnshire, 
 Ludford, Shropshire, ort i England,